Altagracia de La Montaña, une des sept paroisses civiles de la municipalité de Guaicaipuro dans l'État de Miranda ;
 Altagracia de La Montaña, la capitale de la paroisse civile d'Altagracia de La Montaña de la municipalité de Guaicaipuro dans l'État de Miranda.